Il Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi, più noto come Palazzo dei Congressi, è un edificio che sorge a Roma nel quartiere dell'EUR; costruito tra il 1939 e il 1954, fu anche tra le sedi dei giochi della XVII Olimpiade nel 1960.

Altri palazzi dei Congressi in Paesi di lingua italiana:
Palazzo dei Congressi, a Firenze
Palazzo dei Congressi, a Riccione
Palazzo dei Congressi, già Grand Hôtel des Thèrmes, a Salsomaggiore Terme

Inoltre:
 Palazzo dei Congressi a Tirana (Albania)
 Palazzo dei congressi di Montréal (Canada)